S&P steht als Abkürzung für:

 Standard & Poor’s, international bekannte Kredit-Ratingagentur
 S&P 500, Aktienindex

SP